Gierke steht für:

 Gierke (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Gierke ist der Familienname folgender Personen:
 Anna von Gierke (1874–1943), deutsche Sozialpädagogin und Politikerin (DNVP)
 Christa Gierke-Wedel (* 1954), deutsche Sportmoderatorin
 Edgar von Gierke (1877–1945), deutscher Pathologe und Bakteriologe
 Gerhart von Gierke (1922–2003), deutscher Physiker, Mitbegründer des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik
 Hans Paul Bernhard Gierke (1847–1886), deutscher Anatom
 Henning von Gierke (* 1947), deutscher Maler
 Hildegard von Gierke (1880–1966), deutsche Sozialpädagogin
 Julius Gierke (1807–1855), preußischer Jurist und Minister
 Julius von Gierke (1875–1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Gierke (1900–1978), deutscher Politiker (Ost-CDU), MdL-Sachsen-Anhalt
 Karl-Heinz Gierke (1938–2020), deutscher Schauspieler
 Markus Gierke (* 1991), deutscher Schwimmsportler
 Max Gierke (1917–2001), deutscher Filmproduzent
 Otto von Gierke (1841–1921), deutscher Jurist, Rechtshistoriker und Politiker
 Sinha Melina Gierke (* 1989), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Girke
 Von-Gierke-Krankheit